Tytherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Tytherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Tytherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Tytherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire